Юшала:

 Юшала — река в Ишимбайском районе Башкирии, левый приток Тайрука.
 Юшала — река в Талицком и Тугулымском районах Свердловской области, левый приток Пышмы.
 Юшала — посёлок в Тугулымском районе Свердловской области.
 Юшала — станция Свердловской железной дороги в посёлке Юшала.